La formula molecolare C40H56O può indicare:
 Rubixantina
 Criptoxantina

Formule molecolari